Il singolare maschile  del torneo di tennis Wellington Classic 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jeff Tarango che ha battuto in finale Aleksandr Volkov 6-1, 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandr Volkov (finale)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 MaliVai Washington (semifinali)

 Jaime Oncins (primo turno)
 Mark Koevermans (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1992
ATP Tour 1992